Gumeng (Gondang)
 Gumeng (Jenawi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing